L'artère ilio-lombaire est une artère du petit bassin. C'est la première branche du tronc postérieur de l'artère iliaque interne. Elle chemine en avant de l'articulation sacro-iliaque et se divise en arrière du muscle grand psoas en branches lombaire et iliaque.

La branche lombaire vascularise les muscles grand psoas et carré des lombes et s'anastomose avec la quatrième artère lombaire. Elle donne une petite branche spinale à destination de la queue-de-cheval. La branche iliaque vascularise le muscle iliaque et s’anastomose avec l’artère circonflexe iliaque profonde, collatérale de l’artère iliaque externe. Elle donne des branches pour l'os iliaque, les muscles glutéaux et abdominaux.

Liens externes 
 http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=lombaire

Ilio-lombaire